Rauck ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Rauck (geborene Eckerlein, verwitwete Schweighöfer; 1871–1953), hessische Politikerin (SPD) 
 Robert Rauck (1869–1964), bayerischer Beamter